La fusillade d'Orange de 2021 est une fusillade de masse survenue le  dans un complexe de bureaux à Orange en Californie.

Quatre personnes sont tuées , une cinquième personne est grièvement blessée. Le suspect est gravement blessé à la suite d'une fusillade avec des policiers. Selon la police, cette fusillade est la pire dans la ville depuis , lorsqu'un homme armé tue quatre personnes et fait trois blessés dans un chantier d'entretien du département des Transports de Californie.

Déroulement 
Le département de police d'Orange a reçu un appel vers  PDT de coups de feu et a répondu à une entreprise au 202 W. Lincoln Avenue à Orange. Le bâtiment est un complexe de bureaux beige de deux étages. Les agents qui ont répondu ont été accueillis par des coups de feu et ont appréhendé le suspect, qui a été emmené à l'hôpital dans un état critique. La fusillade s'est produite aux deux étages du bâtiment.

Notes et références 

Mars 2021 aux États-Unis
Orange
2021 en Californie